Een spoorhaven of spoorweghaven is een haven met een eigen spoorweg, die via een spooraansluiting is aangesloten aan het landelijke spoorwegnet. Een spoorhaven is speciaal ingericht voor de overslag van goederen van spoorverkeer naar scheepvaart en andersom, en/of voor het overstappen van personen tussen deze vervoerwijzen.

Er zijn drie typen spoorweghavens:

 Een haven die is ingericht voor het overstappen van passagiers van een trein op een veerboot of andersom.
 Een haven die is ingericht voor het overslaan van goederen van schepen op treinen en andersom.
 Een haven met een aanlegbrug om spoorvoertuigen van en op een spoorpont te laten rijden.

Lijst van spoorhavens

Zie ook 
 Spoordok (doorverwijspagina)
 Boottrein

Railvervoer
Straat
Haven